Гуреїв Олексій Іванович (1913—1999) — український письменник.
 Гуреїв Юрій Іванович (1935—2008) — український хореограф, заслужений учитель України.

Див. також 
 Гуреєв